Sidonops reticulata är en svampdjursart som först beskrevs av James Scott Bowerbank 1874.  Sidonops reticulata ingår i släktet Sidonops och familjen Geodiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Horn- och kiselsvampar
reticulata